WTA Тур 2012 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2012 году он включает:
 Олимпийский турнир в Лондоне;
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Стамбуле, Турция);
 30 турниров в серии Международные турниры WTA (включая Финал мирового тура в Софии, Болгария);
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2012 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2012 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.  Серебристым — запасные на турнире в Стамбуле. 

* — Все обязательные турниры в рейтинге учитываются как сыгранные.* — В скобках указано фактическое количество сыгранных турниров (неофициальные данные).

Первые ракетки 2012 года

Дебютные титулы 
  Мона Бартель — Хобарт
  Анжелика Кербер — Париж
  Лара Арруабаррена-Весино — Богота
  Тимея Бабош — Монтеррей
  Се Шувэй — Куала-Лумпур
  Кики Бертенс — Фес
  Мелани Уден — Бирмингем
  Бояна Йовановски — Баку
  Ирина-Камелия Бегу — Ташкент
  Кирстен Флипкенс — Квебек
  Хезер Уотсон — Осака

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); ОИ — Олимпийские игры; PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.

Первые ракетки 2012 года

Дебютные титулы 
  Ирина-Камелия Бегу — Хобарт
  Луция Шафаржова — Чарлстон
  Рика Фудзивара — Копенгаген
  Магдалена Рыбарикова — Будапешт
  Тимея Бабош — Бирмингем
  Хезер Уотсон — Станфорд
  Каталина Кастаньо — Бостад
  Мариана Дуке-Мариньо — Бостад
  Ирина Бурячок — Баку
  Валерия Соловьёва — Баку
  Сюко Аояма — Вашингтон
  Кристина Младенович — Монреаль
  Паула Каня — Ташкент
  Полина Пехова — Ташкент
  Татьяна Малек — Квебек

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ОИ — Олимпийские игры

Дебютные титулы 
  Бетани Маттек-Сандс — Мельбурн
  Екатерина Макарова — Нью-Йорк

Призовые WTA

Закончили карьеру 
  Машона Вашингтон
  Хисела Дулко
  Ким Клейстерс
  Айко Накамура
  Аша Ролле
  Рёко Фуда
  Софи Фергюсон

Возобновили карьеру 
  Паола Суарес

Изменения в календаре перед сезоном 2012

Выпали из календаря 
  Andalucia Tennis Experience

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2012

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF